Дэр, Дир () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Дэр, Барбара (род. 1963) — американская порноактриса.
 Дэр, Вирджиния (1587—?) — первый английский ребёнок, родившийся в Новом Свете.
 Дэр, Дуглас (род. 1990) — английский автор-исполнитель, аккомпанирующий себе на фортепиано.
 Дэр, Йинка (1972—2004) — бывший нигерийский профессиональный баскетболист.
 Дэр, Филлис (1890—1975) — британская певица и актриса.
 Дэр, Элисон (род. 1965) — южноафриканская хоккеистка на траве.

Топонимы 
 Дэр — округ, расположен в США, на востоке штата Северная Каролина.

См. также

Примечания